В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Беттіна Бюнге /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (півфінал)

 Ева Пфафф /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Кеті Джордан (2-ге коло)
 Алісія Молтон /  Енн Вайт (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон /  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships